Petznek ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Petznek (1883–1963), Tochter von Kronprinz Rudolf; „Die rote Erzherzogin“
 Leopold Petznek (1881–1956), Rechnungshofpräsident